Ievgueni Viktorovitch Nabokov - en russe : , et en anglais :  (né le  à Öskemen, anciennement Oust-Kamenogorsk, en République socialiste soviétique du Kazakhstan actuel Kazakhstan) est un gardien de but retraité russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière de joueur 
Ievgueni Nabokov commence sa carrière professionnelle en 1991 en jouant dans le championnat russe avec le Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk puis rejoint le HK Dinamo Moscou trois saisons plus tard.

En 1994, les Sharks de San José le choisissent le  au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey en ,  au total.

Il ne s’installe en Amérique du Nord qu'en 1997-1998 et rejoint la Ligue américaine de hockey et les Thoroughblades du Kentucky.

En 1999-2000, il fait ses débuts dans la LNH avec les Sharks de San José. Il joue son premier match le  contre les Predators de Nashville à Nashville. Le , il est le premier gardien de but à marquer un but dans un filet désert en avantage numérique contre les Canucks de Vancouver.

Au cours du lock-out 2004-2005 il rentre en Russie jouer pour le Metallourg Magnitogorsk.

Le , à quelques jours d'atteindre son autonomie complète, il est échangé par les Sharks aux Flyers de Philadelphie en retour d'un choix de septième ronde au repêchage de 2011. Finalement, le , il signe au SKA Saint-Pétersbourg dans la KHL. Son contrat est résilié le . Le , il est mis sous contrat par les Red Wings de Détroit. Le lendemain, il est repêché au ballotage par les Islanders de New York.

Carrière internationale
Il a représenté le Kazakhstan puis la Russie au niveau international.

Récompenses 
Superliga
1995 : remporte la crosse d'or du meilleur joueur.
Ligue européenne de hockey
1996-1997 : nommé meilleur gardien du tour final.
Ligue nationale de hockey
2001 : invité au  Match des étoiles des recrues.
2001 : remporte le Trophée Calder.
2001 : nommé dans la première équipe des recrues.
2008 : invité au  Match des étoiles.
2008 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
 2009 : invité au  Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais ne peut pas venir en raison de blessures.
Championnat du monde
2008 : nommé meilleur gardien.
2008 : meilleur pourcentage d'arrêts.
2008 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998 || Thoroughblades du Kentucky || LAH || 33 || 10 || 21 || 2 ||  || 122 || 3,92 || 87,2 % || 0 || 2 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 23 || 1 || 2,59 || - || 0 || 0 || - || -
|-
| 1998-1999 || Thoroughblades du Kentucky || LAH || 43 || 26 || 14 || 1 ||  || 106 || 2,62 || 90,9 % || 5 || 12 || 0 || 1 || 11 || 6 || 5 || 599 || 30 || 3,00 || - || 2 || 2 || - || -
|- 
| 1999-2000 || Thoroughblades du Kentucky || LAH || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 3 || 1,50 || 95,2 % || 1 ||  2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 1999-2000 || Lumberjacks de Cleveland || LIH || 20 || 12 || 4 || 3 ||  || 52 || 2,68 || 92,0 % || 0 || 4  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 1999-2000 || Sharks de San José || LNH || 11 || 2 || 2 || 1 ||  || 15 || 2,17 || 91,0 % || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 20 || 0 || 0,00 || 100 % || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2000-2001 || Sharks de San José || LNH || 66 || 32 || 21 || 7 ||  || 135 || 2,19 || 91,5 % || 6 || 8 || 0 || 2 || 4 || 1 || 3 || 218 || 10 || 2,75 || 90,3 % || 1 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2001-2002 || Sharks de San José || LNH || 67 || 37 || 24 || 5 ||  || 149 || 2,29 || 91,8 % || 7  || 14 || 1 || 3 || 12 || 7 || 5 || 712 || 31 || 2,61 || 90,4 % || 0 || 2 || 0 || 2
|- 
| 2002-2003 || Sharks de San José || LNH || 55 || 19 || 28 || 8 ||  || 146 || 2,71 || 90,6 % || 3 || 10 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2003-2004 || Sharks de San José || LNH || 59 || 31 || 19 || 8 ||  || 127 || 2,21 || 92,1 % || 9 || 14 || 0 || 0 || 17 || 10 || 7 ||  || 30 || 1,71 || 93,5 % || 3 || 4 || 0 || 0
|- 
| 2004-2005 || Metallourg Magnitogorsk || Superliga || 14 || - || - || - || 808 || 27 || 2,00 || - || 3 || 8 || 0  || 3  || 5 || - || - || 307 || 13 || 2,54 || - || 0 || - || - || -
|- 
| 2005-2006 || Sharks de San José || LNH || 44 || 16 || 19 || 7 ||  || 129 || 3,10 || 88,5 % || 1 || 18 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 12 || 1 || 5,00 || 75,0 % || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2006-2007 || Sharks de San José || LNH || 50 || 25 || 16 || 4 ||  || 106 || 2,29 || 91,4 %
| 7 || 6 || 0 || 0 || 11 || 6 || 5 || 701 || 26 || 2,23 || 92,0 % || 1 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2007-2008 || Sharks de San José || LNH || 77 || 46 || 21 || 8 ||  || 163 || 2,14 || 91,0 % || 6 || 12 || 0 || 2 || 13 || 6 || 7 || 853 || 31 || 2,18 || 90,7 % || 1 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2008-2009 || Sharks de San José || LNH || 62 || 41 || 12 || 8 ||  || 150 || 2,44 || 91,0 % || 7 || 12 || 0 || 1 || 6 || 2 || 4 || 362 || 17 || 2,82 || 89,0 % || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2009-2010 || Sharks de San José || LNH || 71 || 44 || 16 || 10 ||  || 170 || 2,43 || 92,2 % || 3 || 6 || 0 || 0 || 15 || 8 || 7 || 890 || 38 || 2,56 || 90,7 % || 1 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2010-2011 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 22 || 8 || 8 || 5 ||  || 62 || 3,02 || 88,8 % || 2 ||  2 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2011-2012|| Islanders de New York|| LNH || 42 || 19 || 18 || 3 ||  || 101 || 2,55 || 91,4 % || 2 || 6  || 0  || 0  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2012-2013|| Islanders de New York|| LNH|| 41 || 23 || 11 || 7 ||  || 103 || 2,50 || 91,0 % || 3 || 6 || 0 || 4 || 6 || 2 || 4 || 324 || 24 || 4,44 || 84,2 % || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2013-2014|| Islanders de New York|| LNH || 40 || 15 || 14 || 8 ||  || 103 || 2,74 || 90,5 % || 4 || 4  || 0  || 0  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -   
|- 
| 2014-2015|| Lightning de Tampa Bay|| LNH || 11 || 3 || 6|| 2|| 553 || 29 || 3,15 || 88,2 % || 0 || 0  || 0  || 0  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -   

| 697 || 353 || 227 || 86 ||  ||  || 2,44 || 91,1 % || 59 || 116 || 1 || 13 || 86 || 42 || 42 ||  || 208 || 2,43 || 90,8 % || 7 || 6 || 0 || 2

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en juillet 1975
Naissance en RSS kazakhe
Naissance à Öskemen
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Islanders de New York
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Thoroughblades du Kentucky
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Gagnant du trophée Calder
Champion du monde de hockey sur glace